Чемпионат Исландии по футболу 1919 года стал 8 чемпионатом страны по футболу. Чемпионом стал клуб «Рейкьявик».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1919 году
1919 год в Исландии